Talmuseum steht für
Talmuseum Engelberg, Schweiz 
Museum Chasa Jaura, (Talmuseum Münstertal), Valchava, Schweiz
Ultner Talmuseum, Ulten, Südtirol